

Ґризліни — село в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґризліни — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства